Le chevalement du puits 3 bis de la fosse 3 - 3 bis des mines de Lens est construit en 1920 sur ce charbonnage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais à Liévin. Il remplace celui qui a été détruit durant la Première Guerre mondiale.

Il est inscrit aux monuments historiques le  et sur la liste du patrimoine mondial par l'Unesco le .

Histoire 

Le puits 3 bis est creusé à partir de 1881 pour seconder le puits 3, commencé en 1858 et mis en service en 1860, et permettre un meilleur aérage des chantiers. Les installations de surface sont complètement rasées par les combats de la Première Guerre mondiale, le puits 3 bis reçoit alors un nouveau chevalement construit 1920 et une machine d'extraction composée de tambours bicylindro-coniques de construction Venot et de moteurs électriques de construction Alstom. La fosse cesse d'extraire en 1965.

Conservation 

Le chevalement est inscrit aux monuments historiques le . Il fait partie des  répartis sur  qui ont été inscrits le 30 juin 2012 sur la liste patrimoine mondial de l'Unesco. Il constitue le site 70.

Architecture 

Le chevalement est de type porte-à-faux, il est constitué de poutrelles à treillis et possède un toit à quatre pans. Les molettes possède un diamètre de .

Notes et références 

 Références

 Références bibliographiques

Annexes

Articles connexes 
 Fosse 3 - 3 bis de la Compagnie des mines de Lens à Liévin
 Coup de grisou du 27 décembre 1974 à la fosse n° 3 - 3 bis des mines de Lens
 Liste des chevalements subsistants du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais
 Liste des chevalements subsistants en France
 Liste des monuments historiques du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais
 Liste des biens du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l'Unesco, site 70

Liens externes

Bibliographie 

 
 
 

Lens 03 bis
Fosse 03 - 3 bis
Monument historique dans le Pas-de-Calais